Лео́нтий

 Леонтий I, известный как Леонтий Ростовский (не позже 1051 — не позже 1077)
 Леонтий II (1172—1185)